Florentine steht für:
 Florentine, weiblicher Vorname
 Florentine (Roman), Roman der schweizerischen Schriftstellerin Elisabeth Burnod
 Florentine, abgestorbene Stieleiche bei Straupitz, Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg, siehe Florentine-Eiche
 Florentine, Kennwort der Feuerwehren im BOS-Funk, siehe Funkrufname#Kennwörter der Behörden und Organisationen
 Cadillac Florentine, Automodell des US-amerikanischen Herstellers Cadillac
 Isaac Florentine, US-amerikanischer Filmregisseur israelischer Herkunft

Siehe auch:
 Florentin (Begriffsklärung)
 Florentina (Begriffsklärung)
 Florentiner (Begriffsklärung)